Скотт «Скотти» Апшолл (; 7 октября 1983, Форт Мак-Муррей, Альберта, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, нападающий. Выбран в 2002 году клубом «Нэшвилл Предаторз», под общим 6-м номером драфта.

15 февраля 2007 года был обменян в «Филадельфия Флайерз». С 2009 по 2011 годы выступал за «Финикс Койотис». С 2015 выступает за «Сент-Луис Блюз».

Выступал за юниорскую и молодёжную сборные команды Канады.

На чемпионате мира 2009 играл за сборную Канады.

Статистика 

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1998-99  Fort McMurray               AMHL   28   62   40  102  100  --  --  --  --  --
1999-00  Fort McMurray Oil Barons    AJHL   52   26   26   52   65  --  --  --  --  --
2000-01  Kamloops Blazers            WHL    70   42   45   87  111   4   0   2   2  10
2001-02  Kamloops Blazers            WHL    61   32   51   83  139   4   1   2   3  21
2002-03  Kamloops Blazers            WHL    42   25   31   56  113   6   0   2   2  34
2002-03  Milwaukee Admirals          AHL     2    1    0    1    2   6   0   0   0   2
2002-03  Nashville Predators         NHL     8    1    0    1    0  --  --  --  --  --
2003-04  Milwaukee Admirals          AHL    31   13   11   24   42   8   3   0   3   4
2003-04  Nashville Predators         NHL     7    0    1    1    0  --  --  --  --  --
2004-05  Milwaukee Admirals          AHL    62   19   27   46  108   5   2   2   4   8
2005-06  Milwaukee Admirals          AHL    23   17   16   33   44  14   6  10  16  20
2005-06  Nashville Predators         NHL    48    8   16   24   34   2   0   0   0   0
2006-07  Nashville Predators         NHL    14    2    1    3   18  --  --  --  --  --
2006-07  Philadelphia Flyers         NHL    18    6    7   13    8  --  --  --  --  --
2006-07  Milwaukee Admirals          AHL     5    0    1    1    6  --  --  --  --  --
2007-08  Philadelphia Flyers         NHL    61   14   16   30   74  17   3   4   7  44
2008-09  Philadelphia Flyers         NHL    55    7   14   21   63  --  --  --  --  --
2008-09  Phoenix Coyotes             NHL    19    8    5   13   26  --  --  --  --  --
2009-10  Phoenix Coyotes             NHL    49   18   14   32   50  --  --  --  --  --
2010-11  Phoenix Coyotes             NHL    61   16   11   27   42  --  --  --  --  --
2010-11  Columbus Blue Jackets       NHL    21    6    1    7   10  --  --  --  --  --
2011-12  Florida Panthers            NHL    26    2    3    5   29   7   1   2   3   4
2012-13  Florida Panthers            NHL    27    4    1    5   25  --  --  --  --  --
2013-14  Florida Panthers            NHL    76   15   22   37   73  --  --  --  --  --
2014-15  Florida Panthers            NHL    63    8    7   15   28  --  --  --  --  --
2015-16  St. Louis Blues             NHL    70    6    8   14   44  17   1   2   3  10
2016-17  St. Louis Blues             NHL    73   10    8   18   45  11   0   0   0   8
2017-18  St. Louis Blues             NHL    63    7   12   19   46  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        759  138  147  285  615  54   5   8  13  66

Ссылки 
 Статистика выступлений игрока

Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Камлупс Блэйзерс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»